Луиджи Лаблаш (; 6 декабря 1794, Неаполь — 23 января 1858, Неаполь) — оперный певец (бас). Современники отмечают, что он обладал удивительно мощным голосом, который вполне соответствовал и его мощному облику.

Биография 
Отец — французский коммерсант, мать — ирландка. С детства занимался музыкой, играл на скрипке и контрабасе. В 1814 году он совместно со своей женой Терезой Пинотти получает свой первый ангажемент — в Сицилии. 15 августа 1821 года дебютировал в «Ла Скала» — в роли Дандини в «Золушке» Россини, сразу получив огромный успех, который так и сопровождал его до конца жизни. Ф. Шуберт посвятил Лаблашу 3 итальянские песни (1827). В 1827 году он исполнил «Реквием» Моцарта на похоронах Бетховена, а в 1849 году пел его же вместе с Полиной Виардо и Анаис Кастель на похоронах Шопена. В 1836—1837 был учителем вокала будущей королевы Виктории.

Русский композитор А. Н. Серов причислял его к «категории великих певцов‑актеров».

Пел с блестящим успехом в Неаполе, Палермо, Милане, Турине, Вене. В 1852 Лаблаш приехал в Санкт-Петербург и выступал в течение нескольких лет в императорской итальянской опере.

По его рекомендации в Россию был приглашен другой известный итальянский певец — Камилло Эверарди.

С сезона 1852/53 до сезона 1856/57 года выступал в России. Летом 1857, он находился уже несколько месяцев в Санкт-Петербурге, при дворе Александра II, когда он начал чувствовать себя плохо и ему был поставлен диагноз неизлечимой болезни. Он попросил у Императора, чтобы он вернулся в свой родной город, где он намеревался закончить свои дни. Вернулся в родной Неаполь, где и скончался 23 января 1858 года.

Луиджи Лаблаш является прапрадедом знаменитого английского киноактера Стюарта Грейнджера ().

Творчество 
Голос красивого тембра, полный, энергичный, имел большой вокальный диапазон . Как актер, он обладал еще удивительным присутствие на сцене, был очень крупного телосложения.

Оперные партии: Джеронимо («Тайный брак» Чимарозы), Оровезо («Норма» Беллини), Уилтон («Пуритане» Беллини, первый исполнитель 1835), граф Моор («Разбойники» Верди, первый исполнитель 1847), («Севильский цирюльник» Паизиелло), Отелло («Отелло» Верди), Вильгельм Телль («Вильгельм Телль» Россини), Моисей («Моисей» Россини), Дон Паскуале («Дон Паскуале» Доницетти), Генрих VIII («Анна Болейн» Доницетти), «Любовный напиток» Доницетти, «Семирамида» и «Сорока-воровка» Россини, др.

Джузеппе Мадзини так пишет об одном из представлений оперы «Анна Болейн»: «…индивидуальность характеров, которой столь варварски пренебрегают слепые подражатели россиниевской лирики, во многих произведениях Доницетти старательно соблюдена и очерчена с редкостной силой. Кто не услышал в музыкальном изображении Генриха VIII жестокую, одновременно тираническую и неестественную его манеру, о которой повествует история? И когда Лаблаш бросает эти слова: „Ha трон английский сядет другая, любви будет более достойна“, кто не чувствует, как у него содрогается душа, кто не постигает в эту минуту тайну тирана, кто не обводит взором этот двор, обрекший на смерть Болейн?»

Создал школу пения, которая включала 28 упражнений для баса и пр. в своей знаменитой работе «Метод пения», 1846 («Methode de chant», в русском переводе — «Полная школа для пения», 1881), автор вокализов и др. музыкальных произведений.

Примечания

Ссылки 
 Луиджи Лаблаш (Lablache)
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/173710 Словари и Энциклопедии]
 

Оперные певцы и певицы Италии
Оперные певцы и певицы России
Оперные певцы и певицы Российской империи
Академические музыканты Италии
Басы